

Édifices 
 La Timberline Cabin, cabane américaine située dans le comté de Grand, dans le Colorado.
 La Timberline Lodge, hôtel de montagne américain situé sur le côté sud du Mont Hood, dans l'Oregon.
 Les Timberline Twister, montagnes russes américaines du parc Knott's Berry Farm, situé à Buena Park, en Californie.